Chimaera  – astronave di Guerre stellari
 623 Chimaera  – asteroide della fascia principale
 Chimaera  – genere di pesci della famiglia Chimaeridae
 Chimaera, wrestler

Pagine correlate 
 Chimera